Пак Сон Чжун (; родился 18 декабря 1986, ) — корейский профессиональный игрок, более известный под псевдонимом  JulyZerg  (сокращённо July). Пак известен превосходным микроконтролем муталисков и победами в турнирах KT-KTF Premiere League и OnGameNet Starleague 2005. Пак Сон Чжун также известен как God of War или Tushin.

July в данный момент играет в команде STX SouL.

July взошёл на вершину благодаря турниру Gilette OSL, в котором он победил Oov со счетом 3-2, а затем выиграл у Reach, став первым зергом когда-либо побеждавшим на OSL.

Он быстро стал одним из ключевых игроков, выиграв ещё один OSL, KT-KTF tournament и ITV league. Он также дошёл до финала другого OSL, в котором проиграл Nada со счётом 3-0.

После проигрыша в ещё одном финале OSL в начале 2006 со счётом 3-0 своему старому сопернику Oov, July потерял позиции лидера. Вскоре победив Xellos и Oov в финалах пролиг, он подал сигнал о своём новом восхождении.

12 июля, 2008, July победил нового «короля» протосов — BeSt, в турнире 2008 EVER OSL, со счётом 3-0. Эта победа принесла July третий титул OSL, за что он автоматически был награждён «Золотой Мышью», престижной наградой за три победы на OSL, которая ранее была только у NaDa.

Интересные факты 
Все свои победы на OSL July одержал в июле.

См. также 
 Профессиональные соревнования по StarCraft
 StarCraft в Южной Корее

Примечания

Ссылки 
 Korean e-Sports Association’s entry of Park Sung-Joon
 TLPD: Player profile & game record
 Interview with Park Sung-Joon

Киберспортсмены Республики Корея
Профессиональные игроки в StarCraft: Brood War
Профессиональные игроки в StarCraft II